Das ITF Féminin Le Neubourg 2022 war ein Tennisturnier für Damen in Le Neubourg. Das Hartplatzturnier war Teil der ITF Women’s World Tennis Tour 2022 und fand vom 13. bis 18. September 2022 statt.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks 
 

ITF Women’s World Tennis Tour 2022
Tennisturnier in Le Neubourg